Руй Жорже (порт. Rui Jorge, нар. 27 березня 1973, Віла-Нова-ді-Гайя) — португальський футболіст.
 Руй Педру, Руй Педру Коуту Рамалью (порт. Rui Pedro Couto Ramalho, нар. 2 липня 1988, Віла-Нова-ді-Гайя), відоміший як просто Руй Педру, — португальський футболіст.
 Руй Фонті (порт. Rui Fonte, нар. 23 квітня 1990, Пенафієл) — португальський футболіст.
 Руй Рамос (яп. ラモス瑠偉, нар. 9 лютого 1957, Мендіс) — японський футболіст бразильського походження.
 Руй Патрісіу (порт. Rui Patrício, * 15 лютого 1988, Лейрія) — португальський футболіст.
 Руй Агуаш (порт. José Rui Lopes Águas, нар. 28 квітня 1960, Лісабон) — португальський футболіст.
 Руй Коррея (порт. Rui Correia, нар. 22 жовтня 1967, Сан-Жуан-да-Мадейра) — португальський футболіст.
 Руй Дуарте де Баррош (нар. 18 лютого 1960) — політичний діяч Гвінеї-Бісау.
 Руй Кошта (порт. Rui Costa, нар. 29 березня 1972, Лісабон) — португальський футболіст.
 Руй Лопес де Сеґура (ісп. Ruy Lopez de Segura; XVI сторіччя) — іспанський шахіст і шаховий теоретик. 
 Руй Віторія (порт. Rui Vitória, нар. 16 квітня 1970, Алверка-ду-Рібатежу) — португальський футболіст.
 Руй Маркеш (порт. Rui Marques, нар. 3 вересня 1977, Луанда) — ангольський футболіст.